Yamanyani är en kulle i Kenya.   Den ligger i länet Taita-Taveta, i den södra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Nairobi. Toppen på Yamanyani är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Yamanyani är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Yamanyani.  Trakten runt Yamanyani är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Yamanyani består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Taita-Taveta
Berg i Kenya 500 meter över havet eller högre

Artiklar med robotjusterad position